Заго́рское — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Загорское — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Загорское — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Загорское — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Загорское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Загорское — упразднённое село в Бахчисарайском районе.
 Загорское — упразднённое село в Симферопольском районе.

Украина 
 Загорское — село в Сумском городском совете Сумской области.